Нинцзян:

 Нинцзян — река в Китае в провинции Гуандун
 Нинцзян — район городского округа Сунъюань провинции Гирин (КНР)